Los Colorados puede referirse a:
 Los Colorados (banda), grupo musical ucraniana
 Los Colorados (mina), mina en Chile
 Los Colorados (Venezuela), población venezolana